Валерья́новка — топоним:

Казахстан 
 Валерьяновка — село в Тарановском районе Костанайской области.

Россия 
 Валерьяновка — посёлок в Тяжинском районе Кемеровской области.

Украина 
 Валерьяновка — село в Рожищенском районе Волынской области.
 Валерьяновка — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Валерьяновка — село в Близнюковском районе Харьковской области.
 Валерьяновка — спортивный аэродром в Волновахском районе Донецкой области.